Форрер — фамилия. Известные носители:
 Форрер, Леонард (1869—1953) — британский нумизмат.
 Форрер, Леонард-Стейнинг (1895—1968) — британский нумизмат.
 Форрер, Людвиг (1845—1921) — швейцарский политик.
 Форрер, Роберт (1866—1947) — швейцарский коллекционер. 
 Форрер, Эмиль (1894—1986) — швейцарский хеттолог и ассириолог.